ЯГСХА

 Якутская государственная сельскохозяйственная академия
 Ярославская государственная сельскохозяйственная академия